Búza tér (Miskolc)
 Búza tér (Pécs)